

Cinema 
 Disco – film del 2008 diretto da Fabien Onteniente

Fumetti 
 Disco – personaggio del manga e anime One Piece

Informatica 
 Disco – in informatica, termine per floppy disk, disco rigido, compact disc e altri supporti di memoria di massa analoghi

Musica 
 Disco – supporto in vinile per la registrazione della musica
 Disco – genere di musica derivato dal funk, dal soul, dal rhythm and blues e dalla musica psichedelica che è l'abbreviazione di "disco music"
 Disco – sinonimo di album discografico nel contesto della musica leggera
 Disco – album di Leone Di Lernia del 1984
 Disco – album dei Pet Shop Boys del 1986
 Disco – album di Cmqmartina del 2020
 Disco – album di Kylie Minogue del 2020
 Disco (I Love It) – singolo di Ditonellapiaga del 2022

Sport 
 Disco – attrezzo utilizzato in atletica leggera, in particolare nel lancio del disco
 Disco (o paleo) – attrezzo usato nell'hockey su ghiaccio
 Disco – nel sollevamento pesi, piastra di metallo o gomma usata per formare il bilanciere

Televisione 
 Disco – trasmissione televisiva musicale tedesca trasmessa dalla ZDF dal 1971 al 1982, condotta da Ilja Richter

Altro 
 Disco (cerchio) – in geometria, regione del piano contenuta entro una circonferenza
 Disco (freno a disco) – in meccanica applicata, dispositivo meccanico il cui scopo è rallentare o fermare la rotazione di una ruota
 Disco intervertebrale – in anatomia, giunzione fibrocartilaginea che connette due vertebre adiacenti
 Disco galattico – in astronomia, figura apparente di un astro o di una galassia
 Disco volante – in aeronautica, velivolo ad ala circolare

Pagine correlate 
Disco 2000

Altri progetti